Ricardo Cruzat puede referirse a:

 Ricardo Cruzat Ochagavía (?-), ingeniero comercial chileno; o
 Ricardo Cruzat Hurtado (1845-1905), político chileno.